Sportovní klub Věžnice je český fotbalový klub z obce Věžnice, hrající od sezóny 2017/18 okresní přebor Havlíčkobrodska (8. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Věžnice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 19?? – FC Varex Věžnice (Football Club Varex Věžnice)
 2007 – SK Věžnice (Sportovní klub Věžnice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
SK
Sportovní kluby v okrese Havlíčkův Brod
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod